Азе́-сюр-Шер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 105 км на південний захід від Орлеана, 13 км на схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 1182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3094,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Азе-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Азе-сюр-Шер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара